Кла́ренс Джордж Хи́лдич (; 2 июня 1894, , Чешир — 31 октября 1977), более известный как Лал Хи́лдич и Кла́рри Хи́лдич () — английский футболист, первый из двух игроков в истории клуба «Манчестер Юнайтед», который одновременно возглавлял его в качестве главного тренера. Вторым стал Райан Гиггз.

Клубная карьера 
Хилдич родился в Хартфорде, Чешир, и начал карьеру в местном клубе «Хартфорд», после чего перешёл в «Уиттон Альбион», а затем в «Олтрингем». Последним клубом Хилдича стал «Манчестер Юнайтед», в котором он начал выступать на позиции крайнего нападающего, но затем перешёл в полузащиту. В 1926 году, после отставки Джона Чепмена, Хилдич принял на себя тренерские полномочия до конца сезона, продолжая выступать за команду на футбольном поле.

За свою карьеру в качестве игрока «Юнайтед» Хилдич провёл 301 матч в чемпионате и забил 7 мячей. В 1932 году он завершил карьеру, не выиграв с командой ни одного трофея.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Выступления в Военной лиге

Тренерская статистика

Ссылки 
 Статистика выступлений за «Манчестер Юнайтед»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу военного времени
Футбольные тренеры Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Олтрингем»
Игроки ФК «Уиттон Альбион»
Тренеры ФК «Манчестер Юнайтед»